Michael Brian Bullard (né le  à Ottawa dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.

Carrière en club 

Bullard a commencé sa carrière dans la Ligue de hockey de l'Ontario (LHO) avec les Alexanders de Brantford. Il jouera trois saisons avant d'être choisi au repêchage d'entrée dans la LNH 1980 au premier tour () par les Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey. Il aura joué au total pendant 11 saisons en LNH (de 1980 à 1992) avant de partir jouer en Europe. Il fut capitaine des Penguins de 1984 à 1986.

Il joue au hockey jusqu'à la fin de la saison 2003 en Allemagne dans la Deutsche Eishockey-Liga puis effectuera une saison en tant qu'entraîneur du club de Heilbronner Falken.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1978-1979 ||Alexanders de Brantford||AHO ||66||43||56||99||66|| || || || ||
|- 
|1979-1980 ||Alexanders de Brantford||AHO ||66||66||84||150||86|| || || || ||
|-
|1980-1981 ||Alexanders de Brantford||LHO ||42||47||60||107||55|| || || || ||
|- 
|1980-1981 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||15||1||2||3||19||4||3||3||6||0
|-
|1981-1982 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||75||36||27||63||91||5||1||1||2||4
|- 
|1982-1983 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||57||22||22||44||60|| || || || ||
|-
|1983-1984 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||76||51||41||92||57|| || || || ||
|- 
|1984-1985 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||68||32||31||63||75|| || || || ||
|-
|1985-1986 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||77||41||42||83||69|| || || || ||
|- 
| 1986-1987 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||14||2||10||12||17|| || || || ||
|-
|1986-1987 ||Flames de Calgary||LNH ||57||28||26||54||34||6||4||2||6||2
|- 
|1987-1988 ||Flames de Calgary||LNH ||79||48||55||103||68||6||0||2||2||6
|-
| 1988-1989 ||Blues de Saint-Louis||LNH ||20||4||12||16||46|| || || || ||
|- 
|1988-1989 ||Flyers de Philadelphie||LNH ||54||23||26||49||60||19||3||9||12||32
|-
|1989-1990 ||Flyers de Philadelphie||LNH ||70||27||37||64||67|| || || || ||
|- 
|1990-1991 ||HC Ambri-Piotta ||LNA ||41||41||37||78||0|| || || || ||
|-
|1991-1992 ||Maple Leafs de Toronto  ||LNH ||65||14||14||28||42|| || || || ||
|- 
|1993-1994 ||EV Landshut ||DEL ||44||37||26||63||45|| || || || ||
|-
|1994-1995 ||EV Landshut||DEL ||38||22||43||65||83||18||17||10||27||28
|- 
|1995-1996 ||EV Landshut ||DEL ||50||29||41||70||56|| || || || ||
|-
|1996-1997 ||EV Landshut||DEL ||47||19||51||70||69|| || || || ||
|- 
|1997-1998 ||EV Landshut||DEL ||45||12||24||36||63|| || || || ||
|-
|1998-1999 ||Eisbären Berlin ||DEL ||50||21||30||51||58|| || || || ||
|- 
|1999-2000 ||Eisbären Berlin||DEL ||54||21||25||46||71|| || || || ||
|-
|2000-2001 ||Schwenningen Wild Wings ||DEL ||44||20||20||40||32|| || || || ||
|- 
|2001-2002 ||Schwenningen Wild Wings ||DEL ||48||19||14||33||32|| || || || ||
|-
| 2002-2003 ||Schwenningen Wild Wings ||DEL ||10||5||5||10||6|| || || || ||
|- 
|2002-2003 || EC Heilbronn ||DEL ||28||7||13||20||39|| || || || ||

|727||329||345||674||705||40||11||17||28||44

Notes et références

Naissance en mars 1961
Naissance à Ottawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du EV Landshut
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur des Alexanders de Brantford
Attaquant de hockey sur glace